O Externato São João era uma escola de ensino fundamental que foi  inaugurada em 24 de junho de 1909 e que interrompeu suas atividades em 1994, sendo hoje denominada Obra Social São João Bosco.

História 
A escola foi parte da antiga chácara de Francisco Sales, comprada em 1909 pelo padre Domingos Albanelo, diretor do Liceu Salesiano na época.

A Obra Social Dom Bosco - Itaquera foi fundada em 31 de maio de 1981, com a chegada dos Salesianos em Itaquera. Seu fundador e atual diretor, o Pe. Rosalvino Morán Viñayo, e amigos trouxeram o carisma de Dom Bosco e começaram a mudar a realidade das crianças e adolescentes do bairro.
Hoje tornou-se referência em profissionalização da região de Itaquera e Guaianases, atendendo todas as faixas etárias nos mais diversos serviços.

Ver também 
Externato São João

Ligações externas 
 Jornal Correio Popular de 29/8/2006
 Obra Social São João Bosco
 Site Oficial da Obra Social Dom Bosco

Obra Social Dom Bosco
Escolas particulares de São Paulo
Instituições de ensino fundamental de São Paulo
Instituições de ensino da cidade de São Paulo